Pellé peut désigner :

Patronymes 

 Honoré Pellé (ou Honoré Pela) (né à Gap en 1641 et mort à Gênes en 1718) est un sculpteur.
 Jean Pellé (1812-1883) est un général français. 
 Léon Pellé (1881-1963 est un agriculteur et une personnalité politique français. 
 Maurice Pellé (Maurice César Joseph Pellé) (1863-1924) est un général français.
 Serge Pellé (né  en 1969) est un dessinateur de bande dessinée français.

Toponyme 
 Pellé, une localité du Burkina Faso

Autres 
 L’hôtel Pellé de Montaleau (également connu comme hôtel de Bosredon) est un hôtel particulier situé sur la place des Victoires à Paris, en France.

Paronymes